ТИА — многозначная аббревиатура:
 ТИА — Тверское информационное агентство
 ТИА — телевизионное информационное агентство
 ТИА — Тихоокеанское информационное агентство
 ТИА — транзиторная ишемическая атака

См. также 
 ТИАК — транскатетерная имплантация аортального клапана
 ТИАС — территориальная информационно-аналитическая система
 
  — аббревиатура латиницей